Зайнуков — фамилия. Известные носители:

 Зайнуков, Зайнутдин Салавутдинович (род. 1987) — российский борец (грэпплинг и джиу-джитсу).
 Зайнуков, Магомед Бекшиевич (род. 1994) — российский тайбоксер и кикбоксер.